Tokarewka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:
 in Kasachstan:
 Tokarewka (Kasachstan), Dorf im Gebiet Nordkasachstan
 früherer Name (bis 2007) einer Siedlung im Gebiet Qaraghandy, siehe Ghabiden Mustafin (Siedlung)

 in Russland:
 Tokarewka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Makunischken, 1938–1946 Hohenwaldeck, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Tokarewka (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Tokarewka (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa

Siehe auch:
 Tokarjowka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tambow, Russland
 Tokariwka (Begriffsklärung)